Worlds Apart bezeichnet:

Film und Fernsehen:
 Worlds Apart (1921), US-amerikanischer Stummfilm von Alan Crosland (1921)
 Worlds Apart (2008) (To Verdener), dänischer Spielfilm von Niels Arden Oplev (2008)
 Worlds Apart (2015) (Enas allos kosmos), griechischer Spielfilm von Christopher Papakaliatis (2015)
 Worlds Apart (Fernsehsendung), Programm des russischen Nachrichtensenders Russia Today

Musikalben:
 Worlds Apart (Album), Album der US-amerikanischen Rockband …And You Will Know Us by the Trail of Dead (2005)
 Worlds Apart (Saga-Album), Album der kanadischen Rockband Saga (1981)
 Worlds Apart (Subhumans-Album), Album der britischen Punkband Subhumans (1985)

Musikband:
 Worlds Apart (Band), britische Boy-Band